Lingüística:
 Interferència lingüística
 Física:
 Interferència (física) 
 Interferència electromagnètica
 Interferència (propagació d'ones)
 Música:
 Interferència, àlbum de Marc Parrot (2007)
 Telecomunicacions:
 Interferència (comunicació)